Honszu, ókori egyiptomi isten
 Honszu, ókori egyiptomi pap